Metiochos ist der Name von:

 Metiochos (Bauherr), antiker griechischer Architekt, Bauunternehmer oder Rhetor
 Metiochos (Bildhauer), antiker griechischer Bildhauer
 Metiochos (Militär), antiker griechischer Militärführer, Sohn des Miltiades
 Metiochos (Phryger), Person der griechischen Mythologie
 Hauptfigur eines antiken Romans, siehe Roman von Metiochos und Parthenope
 dargestellt auf einem Mosaik aus Zeugma und einem Mosaik aus Antiochia-Daphne